Под клише «оружие слабых» может пониматься:
 Рутинное сопротивление — концепция Джеймса Скотт, основанная на изучении крестьянских восстаний в Юго-Восточной Азии
 Сатьяграха — тактика ненасильственной борьбы, разработанная Мохандасом Ганди